Сливенко Оксана Миколаївна (нар. 1986) — російська важкоатлетка, олімпійська медалістка.
 Сливенко Петро — український дипломат. Український консул у Гельсінкі. Тимчасово повірений УНР у Фінляндії.

Українські прізвища